Steffenbach und Steffensbach sind geographische Namem:

 Steffenbach oder Steffensbach (Agger), rechter Zufluss der Agger in Wahlscheid, Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen.
 Steffenbach oder Steffentalbach, rechter Zufluss der Furkareuss nahe Tiefenbach, Gemeinde Realp, Kanton Uri; mit Steffenbachbrücke der Furkabahn

 Steffensbach (Wüstung), Ortswüstung bei Großaltdorf, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stefansbach